Жозеф Дайс (; род. 18 января 1946, Фрибур, Швейцария) — швейцарский государственный и политический деятель, дипломат, экономист. С 14 сентября 2010 года — председатель 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Родился в кантоне Фрибур, где начал свою политическую карьеру как член местного парламента. Также в течение долгого времени был мэром родного города Барбереш.

В 1991 году избран в Федеральное собрание Швейцарии, где представлял Христианско-демократическую народную партию.

Член Федерального совета Швейцарии в 1999—2006, как начальник департамента иностранных дел в 1999—2002, а затем как начальник департамента экономики. Президент Швейцарии в 2004.

В настоящее время Дайс является деканом факультета экономических и социальных наук во Фрибурском университете, а также состоит членом совета директоров ряда финансовых организаций. Женат, имеет троих сыновей.

Примечания

Ссылки 
 Жозеф Дайс на сайте Федерального совета Швейцарии 
 Профиль на сайте парламента Швейцарии 
 Биография в «Историческом словаре Швейцарии» на французском, немецком и итальянском языках.
 Биография на www.munzinger.de 

Политики XX века
Политики XXI века
Правители XXI века
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Королевского колледжа (Кембридж)
Выпускники Фрибурского университета
Экономисты Швейцарии
Президенты Швейцарии
Министры иностранных дел Швейцарии
Министры экономики Швейцарии
Председатели Генеральной Ассамблеи ООН
Правители Европы XXI века
Депутаты кантональных парламентов Швейцарии
Мэры городов Швейцарии
Президенты, вступившие в должность в 2004 году